

События 

 Распалась группа Bathory.
 Создана британская рок группа Bring Me The Horizon
 Появилась российская хип-хоп группа Centr.
 Создана российская хип-хоп группа Рыночные отношения.
 Дебютный альбом группы Уматурман расходится тиражом более 1 000 000 экземпляров.
 Сергей Маврин покинул группу «Кипелов» и сосредоточился на сольном проекте. Виктор Смольский из группы Rage занимает его место.
 Выходит дебютный альбом Джеймса Бланта.
 Распалась группа A-Teens.
 Распалась группа No Doubt, её солистка Гвен Стефани начала сольную карьеру.
 Из группы «Океан Эльзы» официально уходят бас-гитарист Юрий Хусточка и клавишник Дмитрий Шуров.
 Создан вокально-инструментальный проект «ИОРДАН» (4 июня).
 Пауэр-метал группа Эпидемия (группа) выпустила альбом с первой в России Метал-оперой — Эльфийская Рукопись, в записи которой приняли участие вокалисты известных метал-групп.
 Появилась российская хип-хоп группа D.L.S..
 Впервые в истории ОИ, Летние Олимпийские игры в Афинах открывал электронный музыкант и диджей — Tiesto. Вскоре после олимпиады музыка из этого выступления была издана альбомом Parade of the Athletes.
 Официально оформился британско-немецкий синтипоп-дуэт Onetwo.
 Основана белорусская синтипоп-группа Merry Poppins.
 Группа «Тату» рассталась со своим продюсером.

Продажи 
Самые продавамые синглы 2004 года в мире (по данным MediaTraffic).

Самые продавамые альбомы 2004 года в мире (по данным MediaTraffic).

 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Yeah!» (Ашер)
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard 200) — «Confessions» (Ашер), второе место — «Speakerboxx» (Outkast), третье место — «Closer» (Джош Гробан)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Do They Know It’s Christmas?» (благотворительный проект Боно)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Scissor Sisters» (Scissor Sisters)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Рэй Чарльз и др. за «Genius Loves Company»
 «Грэмми» за лучший рок-альбом — One by One (Foo Fighters)
 «Грэмми» за запись года — Рэй Чарльз и Нора Джонс за «Here We Go Again»
 «Грэмми» за песню года — «Daughters» (автор и исполнитель — Джон Мейер)
 «Грэмми» за лучшую танцевальную композицию — Toxic (Бритни Спирс)
 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — «Your Game» (Уилл Янг), альбом — «Hopes and Fears» (Keane)

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 The Dells (Чак Барксдэйл, Марвин Джуниор, , Майкл Макгилл, Джонни Фанчес и Верн Эллисон)
 Traffic (Крис Вуд, Джим Капальди, Дэйв Мэйсон и Стив Уинвуд)
 ZZ Top (Фрэнк Бирд, Билли Гиббонс и Дасти Хилл)
 Джексон Браун
 Принс
 Боб Сигер
 Джордж Харрисон
Награда за жизненные достижения:
 Дженн Уэннер

Зал славы авторов песен 
 Эл Грин
 Дон Маклин
 Джон Оутс
 Барретт Стронг
 
 Чарльз Фокс
 Дэрил Холл
Награда Джонни Мерсера:
 Стиви Уандер
Награда Эйба Олмена издателю:
 Лес Байдер
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Нил Седака
Награда покровителю искусств:
 Майкл Голдстейн
Награда за выдающуюся песню:
 What the World Needs Now Is Love
Награда Хэла Дэвида «Звёздный свет»:
 Роб Томас

Зал славы кантри 
 Крис Кристофферсон

Выпущенные альбомы 
См. также: Альбомы, выпущенные в 2004 году

Январь 

 Подарок (Rolex-X/Принцип, 1 января)

 Legion of Boom (The Crystal Method, CD, V2, 13 января)
Рок-планета! (Элизиум, MC, АиБ Records, 20 января)
 Talkie Walkie (Air, 27 января)
 Join the Dots: B-Sides & Rarities 1978—2001 (The Cure, компиляция, 27 января)
 Стереолюбовь (Animal ДжаZ, 31 января)

Февраль 
 Tempo of the Damned (Exodus, 2 февраля)
Пока никто не умер (Ю.Г., CD, 5 февраля)
 Wahrheit oder Pflicht (Oomph!, 8 февраля)
 Feels Like Home (Нора Джонс, LP, 10 февраля)
 America’s Sweetheart (Кортни Лав, LP, 10 февраля)
 Body Language (Кайли Миноуг, LP, 10 февраля)
 Эльфийская рукопись (Эпидемия, LP, 13 февраля)
 Ребята нашего полка (Любэ, 20 февраля)
 Shadows Collide With People (Джон Фрушанте, LP, 24 февраля)
 Detsl aka Le Truk (Децл, CD, Universal Music Russia, 29 февраля)
Районы-кварталы (Звери)
The Platinum Collection (Мина)

Март 

 Вавилон (Кипелов, CD, Moroz Records, 1 марта)

Let’s Rock! (Кирпичи, CD, Gala Records, 18 марта)
 Patience (Джордж Майкл, CD, 18 марта)
Кара-Тэ (Смоки Мо, CD, Respect Production, 19 марта)
 Madvillainy (Madvillain, 23 марта)
Peace, Love, Death Metal (Eagles of Death Metal, 23 марта)
 Me and Mr. Johnson (Эрик Клэптон, 23 марта)
 Invisible Circles (After Forever, 25 марта)
 To the Rescue (Horsepower Productions, 29 марта)
 Honkin' on Bobo (Aerosmith, 30 марта)
 Prophecy (Soulfly, CD, Roadrunner Records, 30 марта)
Лаванда, Хуторянка, далее везде… (София Ротару)
Ночной звонок (Валерий Леонтьев)
Stop! Stop! Stop! (ВИА Гра)
 Знай (Наталия Власова)

Апрель 
 Час времени (Торба-на-Круче, CD, Никитин, 5 апреля)
 Девочка (Юта, CD, Никитин, 5 апреля)
 It's All Around You (Tortoise, CD, Thrill Jockey, 6 апреля)
Hellfire Club (Edguy, LP, Nuclear Blast, 6 апреля)
 Chimera (Mayhem, CD, Season of Mist, 6 апреля)
 Поднебесная № 1 (сборник, CD, Монолит, 9 апреля)
 Desensitized (Drowning Pool, CD, Wind-up, 20 апреля)
 Treddin' on Thin Ice (Wiley, CD, XL Recordings, 26 апреля)
 Trampin’ (Патти Смит, CD, Columbia, 27 апреля)

Май 
 Hopes and Fears (Keane, 10 мая)
 Under My Skin (Аврил Лавин, 12 мая)
 Ravenheart (Xandria, 24 мая)
California (Wilson Phillips, 25 мая)
 Vol. 3: The Subliminal Verses (Slipknot, 25 мая)
 Lovelorn (Leaves’ Eyes, 26 мая)
The Platinum Collection (Фил Коллинз, 31 мая)

Июнь 
 Just Be (Tiësto, 1 июня)
 The Silence in Black and White (Hawthorne Heights, 1 июня)
 Pleasureman (Günther, 2 июня)
 DiscO-Zone (O-Zone, 6 июня)
 Power of Blues (Гэри Мур, 7 июня)
 Once (Nightwish, 7 июня)
Hot Fuss (The Killers, 7 июня)
 Grime (Mark One/Plasticman/Slaughter Mob, 7 июня)
 Three Cheers for Sweet Revenge (My Chemical Romance, 8 июня)
 Inferno (Motörhead, 22 июня)
 Unbreakable (Scorpions, 22 июня)

Июль 
 Психохирурги (2H Company, 16 июля)
 Autobiography (Эшли Симпсон, 20 июля)

Август 
 An Elixir for Existence (Sirenia, 3 августа)
 Always Outnumbered, Never Outgunned (The Prodigy, 11 августа)
 Час таинства (Сейф, 30 августа)

Сентябрь 
 Jane Air (Jane Air, 2 сентября)
Parade of the Athletes (Tiësto, 7 сентября)
Короли андеграунда (D.O.B., 7 сентября)
 Феникс (Елена Никитаева, Никитин, 9 сентября)
 IM the Supervisor (Infected Mushroom, CD, YoYo Records, 10 сентября)
 Долгая счастливая жизнь (Гражданская оборона, 10 сентября)
 The System Has Failed (Megadeth, 14 сентября)
Hilary Duff (Хилари Дафф, 15 сентября)
 One Way (Mark One, 20 сентября)
 Your Whole Life Is Leading Up to This (Vacuum, 20 сентября)
 Noise from the Basement (Скай Суитнем, 21 сентября)
 Be Here в США (Keith Urban, 21 сентября)
 American Idiot (Green Day, 21 сентября)
 В городе N (Уматурман, 23 сентября)
Психея (Психея, 23 сентября)
 Goodies (Сиара, 24 сентября)
 Reise, Reise (Rammstein, 27 сентября)
 Symphony of Enchanted Lands II: The Dark Secret (Rhapsody, 27 сентября)

Октябрь 
 Dark Clouds in a Perfect Sky (Elis, 4 октября)
 Mind the Gap (Scooter, 4 октября)
 Around the Sun (R.E.M., 4 октября)
 Evermind (Amethystium, 5 октября)
Live at Budokan (Dream Theater, 5 октября)
Живой и невредимый (НАИВ, 10 октября)
 Back to Bedlam (Джеймс Блант, 11 октября)
Miracle (Celine Dion & Anne Geddes, 11 октября)
 Chuck (Sum 41, 12 октября)
 Fables & Dreams (Lunatica, 18 октября)
 Триллер. Часть 1 (Агата Кристи, 20 октября)
 SMS (Ночные снайперы, 21 октября)
 Shine (Edenbridge ,25 октября)
 Grime 2 (Kode9/Loefah/Digital Mystikz, 25 октября)

Ноябрь 
 Acoustic (Джон Леннон, 1 ноября)
Неизбежность (Amatory, 6 ноября)
 Allow Us to Be Frank (Westlife, 8 ноября)
 Greatest Hits: My Prerogative (Бритни Спирс, 8 ноября)
 C’è sempre un motivo (Адриано Челентано, 12 ноября)
 Бунт на корабле (Король и Шут, 13 ноября)
 The Silent Force (Within Temptation, 15 ноября)
 Жестокий романс (Иван Кучин, 16 ноября)
 Encore (Eminem, 16 ноября)
 MM..Food (MF Doom, 16 ноября)
Реверсивная хроника событий (Сплин, CD, Мистерия звука, 17 ноября)
 Love. Angel. Music. Baby. (Гвен Стефани, CD, Interscope Records, 23 ноября)
 How to Dismantle an Atomic Bomb (U2, CD, Interscope Records, 23 ноября)
 Be Here в Австралии (Keith Urban, 30 ноября)
 Breakaway (Kelly Clarkson, 30 ноября)

Декабрь 
 Episode — (Гор Мхитарян, 14 декабря)
 Стихия огня — (Легион, CD, CD-Maximum, 17 декабря)
 Новые люди — (Банда, CD, Лига-Сервис, 23 декабря)

Неизвестные даты 

 No Doubt — Everything in Time: B-sides, Remixes, Rarities
 Evil Nine — You Can Be Special Too
Монгол Шуудан — Сплошь и рядом
 Олег Чубыкин — Люди в мягких обложках
Океан Ельзи — Дякую!
 Flëur — Сияние
 София Ротару — Течёт вода
 Алексей Глызин — Летит душа
 Алексей Глызин — Легендарные песни
 TV-resistori — Intiaanidisko
 Ю-Питер — Биографика
 Юта — Remixed
 Юта — Любовное настроение
 Маша Распутина — Любовное настроение

 Натали — Всё, что мне надо
 7Б — Инопланетен

Музыкальные видеофильмы 
 11000 Clicks (Moloko)

Скончались 
 21 февраля — Барт Ховард (род. 1 июня 1915)
 13 марта — Устад Вилайят Хан, индийский музыкант, ситарист (родился 28 августа 1928).
 1 апреля —  (58) — британский музыкант, основатель и гитарист группы The Zombies
 6 апреля —  (66) — американский музыкант, гитарист группы The Crickets
17 мая — Гуннар Грапс (52) — эстонский музыкант, барабанщик группы Магнетик Бэнд
 7 июня — Куортон Сет, лидер Bathory
 10 июня — Рэй Чарльз (73) — американский певец, пианист и композитор
 6 августа — Рик Джеймс (родился 1 февраля 1948)
 26 августа — Лаура Браниган (род. 3 июля 1952)
 15 сентября — Джонни Рамон (55) — американский музыкант, основатель и гитарист группы Ramones
 1 октября —  (58) — канадский музыкант, басист группы Buffalo Springfield
 13 ноября
 Джон Бэланс (Coil)
 Рассел Тайрон Джонс Ol’ Dirty Bastard, член группы Wu-Tang Clan (род. 15 ноября 1968)
 30 ноября — Алексей Хвостенко
 8 декабря — Даймбэг Даррелл (Pantera)

Примечания

См. также